Дулут — город в штате Миннесота.
 Дулут (Джорджия) — пригород Атланты.
 Дулут (роман) — роман Г.Видала.